Hilferding je priimek več oseb:
 Aleksadner Fjodorovič Hilferding, ruski zgodovinar (1831-1872)
 Rudolf Hilferding, avstrijski ekonomist (1877-1941)